Szűcs Attila (1967–), Munkácsy-díjas festőművész
 Szűcs Attila, Batthyány-Strattmann László-díjas orvos
 Szűcs Attila, üzletember
 Szűcs Attila, basszusgitáros
 Szűcs Attila, „Tüdő”, énekes